Boreopteridae (il cui nome significa "ali del nord") è un gruppo estinto di pterosauri ornithocheiromorphi vissuti nel Cretaceo inferiore, circa 124,6 milioni di anni fa (Aptiano), in quella che oggi è la Formazione Yixian di Liaoning, in Cina.

Classificazione 
Nel 2006, Lü Junchang e colleghi nominarono il clade Boreopteridae per il clade contenente l'antenato comune di Boreopterus e Feilongus e tutti i suoi discendenti, che gli autori riclassificarono come parenti stretti degli ornithocheridi. (Feilongus era stato originariamente interpretato come un gallodactylide). In seguito vennero descritti numerosi possibili boreopteridi; un possibile esempio è Aetodactylus, dall'aspetto simile a Boreopterus. Originariamente considerati parenti stretti degli ornithocheiridi, molti di questi presunti boreopteridi sono stati infine riclassificati come appartenenti ad altri gruppi del lignaggio pterodactyloide. Boreopterus e Feilongus vennero riclassificati da Andres e colleghi nel 2013, come strettamente legati a Cycnorhamphus, rendendoli membri di Gallodactylidae come era stato inizialmente ipotizzato alla scoperta di Feilongus. Una successiva analisi che comprendeva anche gli altri presunti boreopteridi ha scoperto che lo stesso Boreopterus, e quindi il nome Boreopteridae, era effettivamente un membro del clade ornithocheiroide, ma che Feilongus era in realtà un ctenochasmatoide strettamente correlato a Gnathosaurus. Il vero clade dei boreopteridi conteneva Boreopterus, Guidraco e Zhenyuanopterus, secondo la definizione di Andres e colleghi del 2014, per poi venire nuovamente cambiato nel gruppo contenente solo Boreopterus e Zhenyuanopterus secondo gli studi di Wu e colleghi (2017).

Filogenesi 
Il seguente cladogramma è una topologia recuperata dagli studi di Pêgas et al. (2019). Nella sua analisi, Pêgas et al. hanno scoperto che i Boreopteridae si raggruppano con gli Ornithocheirae più derivati e sono lontanamente imparentati con gli Istiodactyliformi.

Paleobiologia 
Tutti i boreopteridi noti provengono dalla Formazione Yixian di Liaoning, che durante l'Aptiano era un sistema lacustre, suggerendo che questi animali vivevano in ecosistema ricco d'acqua dolce. Si pensa che questi animali cacciassero nuotando, intrappolando la preda con i loro denti aghiformi; questo metodo di pesca era probabilmente analogo a quello dei delfini del genere Platanista, che condividono una dentatura simile.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Pterosauri